

Toponymie
La Tour-du-Pin, commune française située dans le département de l'Isère
Gare de La Tour-du-Pin 
Arrondissement de La Tour-du-Pin
Canton de La Tour-du-Pin
Communauté de communes Les Vallons de La Tour du Pin

Patronyme

 Auguste Humbert Louis de La Tour du Pin Chambly de la Charce (1896-), officier de marine, commandeur de la Légion d'honneur, né à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure) ;
 Hadelin de La Tour du Pin (né en 1951), diplomate français ;
 Humbert de La Tour du Pin (1240-1307), dauphin de Viennois ;
 Henri de la Tour du Pin (1296-1349), fils du précédent évêque de Metz ;
 Jean-Frédéric de La Tour du Pin Gouvernet (1727-1794), maréchal de camp ministre de la guerre sous la Révolution ;
 Louis-Apollinaire de La Tour du Pin-Montauban (1744-1807), évêque de Nancy puis archevêque d'Auch et enfin de Troyes ;
 Patrice de La Tour du Pin (1911-1975), poète du  ;
 Pascale de La Tour du Pin (née en 1977), journaliste française ;
 Philis de la Tour du Pin de la Charce (1645-1703) la Jeanne d'Arc du Dauphiné ;
 René de La Tour du Pin (1834-1924), officier et homme politique français, inspirateur en France du catholicisme social ;
 René de La Tour du Pin Gouvernet (1543-1619), chef des protestants en Dauphiné et Provence pendant les guerres de huguenots.

Autres
 Régiment de La Tour du Pin
 Château de La Tour du Pin, en Maine-et-Loire.